Толканица — белорусская фамилия.

 Толканица, Александр Викторович (род. 1989, Волковыск, Гродненская область) — белорусский футболист, крайний полузащитник и защитник.
 Толканица, Александр Антонович (1910, Духи, Белорусская губерния — 2004 года, Саратов) — советский ученый-экономист, кандидат экономических наук.